ET, Et, och et kan syfta på:

ET 
 ET – landskod för Etiopien
 ET – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Egypten
 ET – en fram till 1967 använd tidsskala inom astronomin från engelska Ephemeris Time, se Efemeridtidsskalan
 E.T. the Extra-Terrestrial – en amerikansk science fiction-film från 1982
 ET – dansk typbeteckning för motorvagnstypen Contessa
 ET – IATA-kod för Ethiopian Airlines
 ET-mått – anger avståndet mellan däckets axiella centrum till fälgens monteringsyta mot hjulnavet
 ET – åtminstone en månad har en medeltemperatur över 0 °C i Köppens klimatklassifikation

et 
 et-tecken – tecknet &
 et – språkkod för estniska
 .et – nationell toppdomän för Etiopien

Se även 
 Muang Et –  ett distrikt i Laos